En astronomie, Metallah peut désigner le nom traditionnel de deux étoiles :
 Alpha Trianguli, de la constellation du Triangle ;
 Alpha Trianguli Australis, de la constellation du Triangle austral.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire